Буянов, Михаил Иванович (род. 1937) — Герой Социалистического Труда.
 Буянов, Михаил Иванович (1939—2012) — российский врач и писатель.